Rutowski ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Rutowski, Psychologe, Therapeut und Autor eines Persönlichkeitstests
 Edward S. Rutowski, Ingenieur, siehe auch: Rutowski Profil
 Friedrich August Rutowski (auch Rutowsky; 1702–1764), illegitimer Sohn Augusts des Starken; kursächsischer Feldmarschall 
 Roman Rutowski († 2013), polnischer Mediziner

Siehe auch:
 Rutkowski